Chiloscyllium är ett släkte av hajar. Chiloscyllium ingår i familjen Hemiscylliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Wobbegongartade hajar
Chiloscyllium

en:Hemiscylliidae#Chiloscyllium